

Особи 
 Абдул Калам — президент Індії.
 Клод Калам— швейцарський еллініст, історик і антрополог.
 Маулана Абул Калам Азад — індійський науковець і політик.

Інше 
 Калам — ісламська наука про особистісні та атрибутивні якості Аллаха, сутності пророцтва, про початок і кінець буття згідно з положеннями ісламу